Ranking AFC - zestawienie reprezentacji, które zrzeszyły się w AFC. Obecnie jest 46 członków tej konfederacji. Do rankingu wliczane są wszystkie oficjalne mecze danej reprezentacji w przeciągu ostatnich czterech lat.

Różnice między rankingami 
Różnice pomiędzy rankingami z 17 lipca, a z 14 sierpnia nie są znaczne. Największy skok w rankingu wynosi jedynie cztery miejsca (Guam i Makau), a największy spadek należy do Malezji i Bangladeszu (o 3 miejsca). Są także małe zmiany tj. wskok Jordanii i tym samym spadek Korei Południowej. Taka sama sytuacja jest w przypadku: Iraku i Kataru, Turkmenistanu i Wietnamu, Korei Północnej i Syrii oraz Pakistanu i Nepalu.

Piłkarskie rankingi